Карлино (польск. Karlino, нем. Körlin) — топоним.

Населённые пункты

Италия 
 Карлино (Удине) — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, подчиняется административному центру Удине.

Польша 
 Карлино — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Бялогардский повят.
 Карлино (гмина) — волость в Польше, входит как административная единица в Бялогардский повят, Западно-Поморское воеводство.

Россия 
 Карлино — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Карлино — деревня в Богородицком районе Тульской области.

См. также 
 Карлино (монета) — средневековая итальянская монета

Примечания